Counterstrike:
 Counterstrike — музыкальная группа стиля драм-н-бейс.
 Counter-Strike — популярный командный 3D-шутер (компьютерная игра).